Рэ́йчел Рай Ке́ллер (, род. 25 декабря 1992, Сент-Пол, Миннесота) — американская актриса.

Ранняя жизнь 
Келлер родилась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и выросла в Сент-Поле, штат Миннесота.

Она училась в Консерватории для артистов-исполнителей Святого Павла и в 2014 году окончила Университет Карнеги — Меллон.

Карьера 
Келлер исполнила второстепенную роль во втором сезоне сериала «Фарго».

В 2016 году она получила главную женскую роль в сериале «Легион».

Фильмография

Примечания

Ссылки